canton de Saint-Claude, canton français, situé dans le département du Jura.
canton de Saint-Claude, canton français, situé dans le département de la Guadeloupe.